

Aeronautica 
 Boeing X-45 – aereo sperimentale statunitense

Informatica 
 X45 – versione del chipset Eaglelake